Kowalewo ist Name folgender polnischer Orte:
Kowalewo (Biała Piska) (Kowalewen, 1938–1945 Richtwalde, Kreis Johannisburg, Ostpreußen), Dorf in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, Gemeinde Biała Piska
Kowalewo Duże (bis 1945: Vorwerk Wotterkeim, Kreis Rastenburg, Ostpreußen), Dorf in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, Gemeinde Korsze
Kowalewo Małe (bis 1945: Wotterkeim, Kreis Rastenburg, Ostpreußen), Dorf in selbiger Gemeinde
Kowalewo (Kamieniec), Dorf in der Woiwodschaft Großpolen, Gemeinde Kamieniec
Kowalewo (Margonin) (Schmiedenau), Dorf in der Woiwodschaft Großpolen, Gemeinde Margonin
Kowalewo (Mieleszyn), Dorf in der Woiwodschaft Großpolen, Gemeinde Mieleszyn
Kowalewo-Góry in der Woiwodschaft Großpolen, Gemeinde Słupca
Kowalewo-Opactwo in selbiger Gemeinde
Kowalewo-Sołectwo in selbiger Gemeinde
Kowalewo Pomorskie (Schönsee), Stadt in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern
Kowalewo (Szubin) (Grünhagen), Dorf in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Gemeinde Szubin
Kowalewo (Szlichtyngowa) (Kabel), Dorf in der Woiwodschaft Lebus, Gemeinde Szlichtyngowa
Kowalewo (Drobin), Dorf in der Woiwodschaft Masowien, Gemeinde Drobin
Kowalewo-Boguszyce, Dorf in der Woiwodschaft Masowien, Gemeinde Gozdowo
Kowalewo Podborne, Dorf in selbiger Gemeinde
Kowalewo-Skorupki, Dorf in selbiger Gemeinde
Kowalewo (Wiśniewo), Dorf in der Woiwodschaft Masowien, Gemeinde Wiśniewo
Kowalewo (Kolno), Dorf in der Woiwodschaft Podlachien, Gemeinde Kolno
Kowalewo (Szemud), Dorf in der Woiwodschaft Pommern, Gemeinde Szemud
Kowalewo (Gryfice), Siedlung in der Woiwodschaft Westpommern, Gemeinde Gryfice